Гамарник — еврейская фамилия, произошедшая от слова  гамэрник, в диалект. гамарник или уст. диалектного  — от гамарня металлоплавильня, кузня, вероятно от гамер — молот (немецк. Hammer, идиш). Менее вероятно — от арамейского слова гмар учеба. Реже встречается у украинцев.

Носители фамилии 
 Гамарник, Григорий Александрович (1929—2018) — борец классического стиля, заслуженный мастер спорта, судья всесоюзной и международной категорий. 
 Гамарник, Ян Борисович (1894—1937) — советский военачальник и партийный деятель.